Thomas Lambert peut désigner :
 Thomas Lambert, un négociant français au Sénégal () ;
 Thomas Lambert (* 1984), un skieur suisse ;
 Thomas Lambert (* 1970), un diplomate belge.